En Pologne, Podlesie peut désigner :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Podlesie, village du powiat de Dzierżoniów
 Podlesie, village du powiat de Wałbrzych

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Podlesie, village du powiat de Leżajsk
 Podlesie, village du powiat de Lubaczów
 Podlesie, village du powiat de Mielec
 Podlesie, village de la gmina de Czarna
 Podlesie, village de la gmina de Pilzno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Podlesie, village du powiat de Jarocin
 Podlesie, village du powiat de Koło
 Podlesie, village du powiat d'Oborniki
 Podlesie, village du powiat de Słupca

 dans la voïvodie de Łódź :
 Podlesie, village du powiat de Bełchatów
 Podlesie, village du powiat de Rawa

 dans la voïvodie de Lublin :
 Podlesie, village du powiat de Biłgoraj
 Podlesie, village du powiat de Kraśnik

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Podlesie, village du powiat de Świebodzin
 Podlesie, village du powiat de Gorzów

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Podlesie, village du powiat de Białobrzegi
 Podlesie, village du powiat de Radom
 Podlesie, village du powiat de Sierpc

 dans la voïvodie d'Opole :
 Podlesie, village du powiat de Głubczyce
 Podlesie, village du powiat de Kędzierzyn-Koźle
 Podlesie, village du powiat de Nysa

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Podlesie, village du powiat de Dąbrowa
 Podlesie, village du powiat d'Olkusz
 Podlesie, village du powiat d'Oświęcim

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Podlesie, village

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
Podlesie, village du powiat de Choszczno
 Podlesie, village du powiat de Stargard
 Podlesie, village du powiat de Wałcz

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Podlesie, village du powiat de Busko
 Podlesie, village du powiat de Jędrzejów
 Podlesie, village du powiat de Kielce
 Podlesie, village du powiat de Końskie
 Podlesie, village de la gmina de Bogoria
 Podlesie, village de la gmina de Oleśnica

 dans la voïvodie de Silésie :
 Podlesie, village du powiat de Gliwice
 Podlesie, village de la gmina de Kamienica Polska
 Podlesie, village de la gmina de Lelów
 Podlesie, quartier de la ville de Katowice
 Podlesie, village du powiat d'Ostróda